Laznica bezeichnet

 einen Ort bei Maribor in Slowenien, siehe Laznica (Maribor)
 einen Ort bei Cerkno in Slowenien, Laznica (Cerkno)
 einen Ort im Bezirk Braničevo in Serbien, siehe Laznica (Braničevo) 

Siehe auch  Laßnitz, Loznica (Begriffsklärung).